Henning kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Henning (Illinois)
Henning (Minnesota)
Henning (Tennessee)